Никола́й Ива́нович Оста́пенко:
 Остапенко, Николай Иванович (1924—2007) — Герой Социалистического Труда (1976). 
 Остапенко, Николай Иванович (1953—1992) — государственный и общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики.